La venenosa puede referirse a:

 La venenosa, película sin sonido de Francia dirigida en 1928 por Roger Lion.
 La venenosa, película de México dirigida en 1949 por Miguel Morayta Martínez.
 La venenosa, película coproducción de México y Argentina dirigida en 1958 por Miguel Morayta Martínez.
 Hiedra Venenosa, película de Estados Unidos dirigida en 1992 por Katt Shea Ruben.